«Дети мороза» () — сборник рассказов американского писателя Джека Лондона. Опубликован в 1902 году, один из первых сборников, вышедших отдельными изданиями. Рассказы сборника посвящены жизни американцев-золотоискателей и коренных жителей на дальнем севере.

Состав 
 В дебрях Севера () (1901)
 Закон жизни () (1900)
 Нам-Бок — лжец () (1901)
 Великий кудесник () (1901)
 Пришельцы из Солнечной Страны () (1901)
 Болезнь Одинокого Вождя () (1902)
 Киш, сын Киша () (1901)
 Светлокожая Ли Ван () (1901)
 Лига стариков () (1901)

Примечания

Ссылки 
 

Произведения Джека Лондона
Литературные сборники 1902 года